Кубок мира по фехтованию 2014 — соревнования по фехтованию по программе Кубка мира в сезоне 2013/2014. Проводится в 43-й раз. Первый этап прошёл в октябре 2013 года, последним этапом стал Чемпионат мира 2014 года в Казани.

Шпага

Мужчины

Женщины

Командная шпага

Итоговая классификация. Первые десять команд

Мужчины

Женщины

Рапира

Индивидуальная рапира

Мужчины

Женщины

Командная рапира

Итоговая классификация. Первые десять команд

Мужчины

Женщины

Сабля

Индивидуальная сабля

Мужчины

Женщины

Командная сабля

Итоговая классификация. Первые десять команд

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации фехтования

Примечания 

Кубки мира по фехтованию